

Sigle 
 Universal Standard Time  – tempo universale corrispondente all'ora solare del meridiano di Greenwich 
 Unione sindacale territoriale
 Ufficio scolastico territoriale
 Universal Standard for Tubeless  – Il sistema UST garantisce il perfetto funzionamento dell'accoppiamento cerchio/pneumatico in ogni condizione d'uso, senza l'aggiunta di ulteriori componenti (camera d'aria, rim tape, e soprattutto liquido sigillante)

Codici 
 UST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di St. Augustine (Stati Uniti)
 UST – TerraUSD stablecoin della blockchain Terra

Geografia 
 Ust  – villaggio nel Badakhshan (Afghanistan)
 Ust' () – prefisso di molti toponimi russi, che deriva da Ust'e (), che significa confluenza

Musica 
 Üst  – album degli Üstmamò, del 1996